Mara se poate referi la:

 Mara, localitate în județul Maramureș, Transilvania, România

 Regiunea Mara, regiune a Tanzaniei a cărei capitală este Musoma

 Râul Mara, Iza, curs de apă, afluent al Iza
 Râul Mara, Tanzania, râu din Regiunea Mara din Tanzania și din județul Narok din Kenya

 Mara, demon-prinț care reprezenta moartea în mitologia budistă
 Mara, roman scris de Ioan Slavici, publicat în anul 1894

 Masai Mara, rezervație naturală aflată în sud-vestul Keniei
 Mara Rosa, oraș în Goiás (GO), Brazilia

Nume de persoane 
 Bogdan Mara, fotbalist român care evoluează la clubul FC UTA Arad
 Mara Branković, cunoscută și ca Sultana Marija, Mara Hatun, Despina ...=

Măra 
 Râul Măra, curs de apă, afluent al Râușorului